Кедозеро — озеро на территории Нименьгского сельского поселения Онежского района Архангельской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,2 км², площадь водосборного бассейна — 5,05 км². Располагается на высоте 63,6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С западной стороны озера вытекает Кедручей, который с правого берега втекает в реку Нименьгу, впадающую в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

В озере расположены восемь безымянных островов различной площади.

Вдоль восточного берега озера проходит дорога местного значения, а также к востоку от озера расположена деревня Юдмозеро
Нименьгского сельского поселения.

Код объекта в государственном водном реестре — 03010000211102000009303.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Нименьги
Озёра Онежского района